Vojenský převrat v Nigeru může být:

 Vojenský převrat v Nigeru (1974)
 Vojenský převrat v Nigeru (1996)
 Vojenský převrat v Nigeru (1999)
 Vojenský převrat v Nigeru (2010)